Смолянська сільська рада — Одеська область, Кодимський район
 Смолянська сільська рада — Чернігівська область, Куликівський район